Deux articles sont consacrés à la théorie des équations :

 Un article orienté sur l'histoire des sciences évoque l'histoire de la théorie des équations polynomiales – que l'on appelait théorie des équations – et de leur résolution, et trace le développement de l'algèbre jusqu'à son profond renouvellement au  à la suite des travaux d'Abel et surtout de Galois. 
 Un article davantage axé sur le contenu mathématique de la théorie, couvre les propriétés des polynômes (et équations polynomiales) que l'on regroupait encore sous l'appellation « théorie des équations » vers la fin du  et le début du .